Il singolare del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrei Pavel che ha battuto in finale Karol Kučera per walkover.

Teste di serie 

 Andrei Pavel (Campione)
 Jiří Novák (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Karol Beck (primo turno)

 Igor' Andreev (primo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Sargis Sargsian (secondo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2004